Мілагрос Секера була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Хісела Дулко виграла титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 7–6(2), 7–6(5).

Сіяні

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Singles, Doubles and Qualifying Singles Draws 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2008